Harrbäckstjärn kan avse:

Harrbäckstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (9,51 ha)
Harrbäckstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (3,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn